Le nom Andy Dalton peut faire référence à :
Andy Dalton (né en 1951), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
Andy Dalton (né en 1987), joueur américain de football américain.

Voir aussi